Woodstock kan syfta på

 Woodstockfestivalen – en musikfestival i delstaten New York i augusti 1969
 Woodstock (film) – en film om festivalen från 1970
 Woodstock (biograf) – en biograf i Stockholm 1973–1986
 Woodstock (Snobben) – en figur i den tecknade serien Snobben

Geografi

Australien 

 Woodstock (del av en befolkad plats i Australien, Victoria), Whittlesea,

Kanada 

 Woodstock (ort i Kanada, Newfoundland och Labrador), 
 Woodstock, New Brunswick, ort, 
 Woodstock, Ontario, countyhuvudort, Oxford County,

Storbritannien 

 Woodstock (parish), England, Oxfordshire, 
 Woodstock, Oxfordshire, 
 Woodstocks slott i Oxfordshire.

Sydafrika 

 Woodstock (del av en befolkad plats i Sydafrika), Västra Kapprovinsen, City of Cape Town,

USA 

 Woodstock, Alabama, Bibb County, 
 Woodstock, Georgia, ort, Cherokee County, 
 Woodstock, Virginia, countyhuvudort, Shenandoah County, 
 Woodstock, Illinois, countyhuvudort, McHenry County, 
 Woodstock, Minnesota, ort, Pipestone County, 
 Woodstock, New Hampshire, Grafton County, 
 Woodstock, New York, Ulster County, 
 Woodstock, Ohio, Champaign County, 
 Woodstock, Vermont, countyhuvudort, Windsor County, 
 Woodstock, Connecticut

Robotskapade Sydafrikaförgreningar